Economia/ numismàtica:
 Colón (moneda), tipus de moneda de l'Amèrica Central 
 Colón costa-riqueny, moneda de Costa Rica 
 Colón salvadorenc, moneda del Salvador fora de curs legal
 Toponímia:
 Colón (Entre Ríos), ciutat de la província d'Entre Ríos vora el riu Uruguai, a l'altra banda de Paysandú (Uruguai)
 Teatro Colón (Buenos Aires), teatre d'òpera de Buenos Aires
 Teatro de Cristóbal Colón (Bogotà) o Teatro de Cristóbal Colón, edifici de Bogotà que funciona com a teatre nacional colombià
 Colón (Cuba), poble a la província de Matanzas
 Archipiélago de Colón o illes Galápagos, arxipèlag al Pacífic de la República de l'Equador 
 Plaza de Colón, una important plaça del centre de Madrid
 Teatro Colón (la Corunya), teatre de la Corunya
 Departament de Colón, departament d'Hondures de la costa del Carib
 Colón (Mèxic), municipi de Querétaro
 Colón (Panamà), capital de la província panamenya homònima 
 Província de Colón, província panamenya
 Colón (Uruguai), localitat de l'Uruguai, ubicada al departament de Lavalleja
 Personatges:
 Carly Colón, lluitador professional de Puerto Rico
 Cristóbal Colón, navegant d'origen discutit
 Germà Colón i Domènech, filòleg castellonenc 
 Miscel·lània: Vapor Colón, vaixell de vapor de l'Armada Espanyola construït a Londres a mitjans de 1849, i que prestà servei fins a 1882